Guldstøvlen er den ære, som gives til en topscorer i en fodboldturnering. Udtrykket bliver oftest brugt i forbindelse med VM.

Vindere af guldstøvlen til VM

Den Europæsiske Gyldne Støvle 
UEFA uddeler guldstøvlen til den spiller, som har scoret flest mål i Europa. I 2007 blev støvlen givet til Francesco Totti. Han efterfulgte landsmanden Æuca Toni

Fodboldpriser